Всемирный день свободы печати () — отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 20 декабря 1993 года (Резолюция № A/DEC/48/432).

Решение об этом Всемирном дне принято по рекомендации Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) — резолюция № 1993/54. В свою очередь ЭКОСОС руководствовался решением 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО от 6 ноября 1991 г. На этой конференции ЮНЕСКО рекомендовала дату 3 мая, как дату принятия Виндхукской Декларации, принятой на проходившем в 1991 г. в Виндхуке семинаре по развитию независимой африканской прессы.

Ежегодно публикуются послания Генерального секретаря ООН по случаю Всемирного дня свободы печати. В послании 2006 года, в частности, сказано, что Средства массовой информации не должны служить инструментом подстрекательства, деградации или пропаганды ненависти

Начиная с 1997 года 3 мая за вклад в дело свободы печати ежегодно присуждается премия ЮНЕСКО.

Тема дня 
 2021 год — «Информация как общественное благо»
2020 год — «Журналистика без страха и предвзятости»
2019 год — «Средства массовой информации на благо демократии: журналистика и выборы в эпоху дезинформации»
2018 год — «Держать власть под контролем: СМИ, правосудие и верховенство права»
 2017 год — «Критическому времени критический подход: роль средств информации в построении миролюбивых, справедливых и инклюзивных обществ»
 2016 год — «Доступ к информации и основным свободам: это ваше право!»
 2015 год — «Пусть процветает журналистика! Укрепление журналистской деятельности, гендерного равенства и безопасности СМИ в цифровую эпоху»
 2014 год — В этом году уделялось внимание трём темам:
«Свободные медиа способствуют надлежащему управлению, расширению прав и возможностей граждан и искоренению нищеты»
«Верховенство закона как средство обеспечения безопасности журналистов и борьбы с безнаказанностью»
«Устойчивость и профессионализм журналистики как часть процесса развития»
 2013 год — «Говорить без страха: обеспечить свободу слова во всех средствах массовой информации»
 2012 год — «Новые голоса: свобода средств массовой информации помогает трансформировать общество».
 2011 год — «СМИ 21 века: новые горизонты и новые барьеры»
 2010 год — «Свобода информации: право знать»
 2009 год — 
 2008 год — «Доступ к информации и расширение прав и возможностей»
 2007 год — «Свобода печати, безопасность журналистов и прекращение безнаказанности»
 2006 год — «Средства массовой информации как движущая сила перемен»
 2005 год — «Средства массовой информации и благое управление»
 2004 год — «Освещение и недостаточное освещение событий: кто решает?»
 2003 год — «Средства массовой информации и вооруженный конфликт»

См. также 
 День российской печати
 День таджикской печати

Ссылки 
 Резолюция № A/DEC/48/432
 Резолюция ЭКОСОС
 Резолюции 26-й сессии ЮНЕСКО
 Всемирный день свободы печати на сайте ООН
 День свободы печати, сайт Всемирной газетной ассоциации 

Международные дни ООН
Пресса
3 мая
Международные дни ЮНЕСКО
Свобода слова